Оздемир () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Оздемир, Берат Айберк (род. 1998) — турецкий футболист.
 Оздемир, Волкан (род. 1989) — швейцарский борец.
 Оздемир, Демет (род. 1992) — турецкая актриса и танцовщица.
 Оздемир, Джем (род. 1965) — немецкий государственный и политический деятель, сопредседатель партии «зелёных».
 Оздемир, Джем (род. 1992) — турецкий футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Оздемир, Махинур (род. 1982) — бельгийский политик.
 Оздемир, Мехмед Ниязи (1942—2018) — турецкий писатель, журналист и историк. Автор ряда исторических романов.
 Оздемир, Озер (род. 1998) — турецкий и французский футболист.
 Оздемир, Сечкин (род. 1981) — турецкий актёр, теле- и радиоведущий.
 Оздемир-паша (ок. 1500—1561) — крупный государственный и военный деятель Османской империи эпохи Сулеймана Кануни.